Ludwig Merckle ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Merckle (Unternehmer, 1892) (1892–1982), deutscher Unternehmer
 Ludwig Merckle (Unternehmer, 1965) (* 1965), deutscher Unternehmer